Lill-Holmtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Holmtjärn, sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Holmtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Holmtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (10,2 ha)

Se även
Holmtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn